Salinarimonas — род бактерий из семейства Bradyrhizobiaceae

Описание 
Грамотрицательные, факультативно анаэробные палочковидные подвижные бактерии. Основным компонентом в дыхательной цепи является кофермент Q10. Образует розовые пигментированные колонии. Содержание суммы нуклеотидов гуанина и цитозина в ДНК составляат 67,68-71,8 %. Выделены из засолённых почв загрязнённых нефтью в провинциях Шаньдун и Юньнань (Китай).

Классификация 
На декабрь 2017 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Bradyrhizobiaceae
Роды бактерий